Дженнари () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Дженнари, Алессия (род. 1991) — итальянская волейболистка.
  (1594—1661) — итальянский художник.
  (1570—1610) — итальянский художник.
 Дженнари, Бенедетто-младший (1633—1715) — итальянский художник.
 Дженнари, Казимиро (1839—1914) — итальянский куриальный кардинал.
 Дженнари, Лина (1911—1997) — итальянская актриса.
  (1820—1897) — итальянский ботаник.
  (1637—1688) — итальянский художник.
 Дженнари, Эджидио (1876—1942) — итальянский деятель рабочего движения.
  (1597—1658) — итальянский художник.

См. также 
 Полоска Дженнари — часть мозга.